Василий Васильевич Кукуран (Василий; , Полтавская губерния — , город Ессентуки) — русский, генерал-майор, командовал 23-м Восточно-Сибирским стрелковым полком в период Русско-Японской войны 1904—1905 г.

Командир 1-й бригады 39-й пехотной дивизии.

Биография

Вероисповедание 
Православный христианин.

Происхождение 
Из потомственных дворян, Полтавской губернии

Образование 
 Киевская классическая гимназия.
 Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище (1870, по 1-му разряду).
 Офицерская стрелковая школа (1891; успешно).

Служба в Императорской армии 

В службу вступил 5 сентября 1868 г. в Красноярский 95-й пехотный полк. Унтер-офицер.
В 1869 г. был отправлен на учёбу в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. После его окончания в 1871 г. был произведен в портупей-юнкера, а в 1872 г. — в подпоручики. С 1873 по 1875 г. находился в отставке по семейным обстоятельствам. В 1875 г. был вновь зачислен на службу в 147-й пехотный Самарский полк. В 1894 г. переведен в 26-й Могилевский пехотный полк, которым командовал с 1902 по 1904 г. Полковник. Командир 1-го батальона 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (19.02.1904-15.03.1904). Командир 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (15.03.1904-16.10.1904). Командир 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (18.12.1904-25.10.1907). Командующий 1-й бригады 39-й пехотной дивизии (25.10.1907-19.07.1908). Генерал-майор.

Семья 
 жена — Паулина Каролина Вельгельмина Хоффманн.
 Дети — Владимир (1874-19??) полковник, Константин (1875-19??) полковник, Елена (1878—1940)

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1886);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1891);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1896);
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1904);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1904);
 Золотое оружие «За храбрость» Золотое оружие «За храбрость» (1905);
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1906);
 Медаль «В память войны с Японией в 1904-1905 гг» (1907);

Источники 
 Российский Государственный Военно-Исторический Архив. Послужной список Кукурана Василия Васильевича РГВИА Ф.409,Оп.2,Д.8196(пс.276-742)
 Исмаилов, Эльдар Эльхан оглы. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров. 1788—1913 — М.: Старая Басманная, 2007. −544 с. ил. 16 с. ISBN 978-5-903473-05-2 стр.364

Примечания

Ссылки 
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М. 2007

Родившиеся 30 января
Родившиеся в 1851 году
Умершие 19 июля
Умершие в 1908 году
Персоналии по алфавиту
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Персоналии, чья дата смерти не установлена